Javalaan (sneltramhalte), Zoetermeer
Javalaan (Baarn)
Javalaan 7a (Baarn)
Javalaan (Hilversum)
Javalaan (Eindhoven)
Javalaan (Heemstede)
Javalaan (Ede)
Javalaan (Den Haag)
Javalaan (Groningen)